Вну́ков — російське прізвище. Жіноча форма прізвища — Внукова

Внуков 

 Внуков Костянтин Васильович — російський дипломат.
 Внуков Микола Андрійович — російський дитячий письменник.
 Внуков Михайло Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Внуков Тихон Митрофанович (1890—1937) — освітянин, ректор Одеського інституту народної освіти.
 Внуков Юрій Миколайович — доктор техічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).
 Внуков Юрій Олексійович — російський актор, телеведучий.

Внукова 
 Внукова Наталія Миколаївна (нар. 1958) - український економіст, доктор економічних наук (1999), професор (2001), заслужений економіст України (2011)
 Внукова Олена Леонідівна (нар. 1965) - білоруська акторка

Псевдоніми 

 Андрій Внуков — псевдонім Еріка Левіна, російського поета й перекладача.

Російські прізвища